Ким Па́ффенрот (; род. 7 марта 1966, Нью-Йорк, США) — американский религиовед, теолог и писатель. Автор многочисленных работ по библеистике и теологии. Исследователь фильмов ужасов и литературы ужасов. Лауреат премии Брэма Стокера.

Биография 

Родился 7 марта 1966 года в Нью-Йорке.

Окончил старшие школы  и .

В 1988 году окончил  (Аннаполис/Санта-Фе) со степенью бакалавра гуманитарных наук.

В 1990 году окончил Гарвардскую школу богословия со степенью  по библеистике.

В 1995 году получил степень доктора философии по теологии в Университете Нотр-Дам.

Преподавал в Университете Вилланова и Университете Нотр-Дам.

С 2001 года по настоящее время — профессор кафедры религиоведения в  (Нью-Йорк).

Женат, имеет двух детей.

Научная деятельность 

Ким Паффенрот занимается исследованиями Нового Завета и раннехристианской Церкви. Особое внимание им уделено блаженному Августину. Он также изучает, как раннехристианские верования выразились во множестве недавних литературных произведениях или в других областях элитарной и массовой культуры Последнее время им уделено существенное внимание тому, что многие могли счесть, как нехристианский или даже антихристианский жанр — фильмы ужасов, литература ужасов и телевизионные ужасы. Его произведения и романы про зомби приобрели большой успех у читателей и были переведены на немецкий, итальянский и русский языки.

Научные труды

Монографии

Статьи

Фантастические сочинения

Переводы на русском языке

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 

 на английском языке

 Christine Hoff Kraemer. Gospel of the Living Dead: George Romero's Visions of Hell on Earth – By Kim Paffenroth // . Vol. 34. № 4. P. 1. 
Gospel of the Living Dead: George Romero's Visions of Hell on Earth – By Kim Paffenroth
 Lou W. Sytsma Dying To Live: A Horror Reader Exclusive // The Horror Reader, 26 July 2007
 Mari Adkins Dying to Live by Kim Paffenroth Permuted Press, 2007 // Apex Online
 Alex and Andrew Dying to Live SPECIAL DUAL REVIEW! // class-b.net, 19 May 2007
 Dennis Duncan DYING TO LIVE by Kim Paffenroth // Horrorworld, 2007

Ссылки 
 Kim Paffenroth // Internet Speculative Fiction Database

Писатели США в жанре хоррор
Библеисты США
Религиоведы США
Богословы США
Выпускники Университета Нотр-Дам
Преподаватели Университета Вилланова